Tequila steht für:

 Tequila, ein alkoholisches Getränk
 Tequila (Jalisco),  Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Tequila (Vulkan), erloschener Vulkan nahe dieser Stadt
 Tequila (Veracruz), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Veracruz

 Tequila (Computervirus) aus dem Jahr 1991
 Tequila (Rose), eine Beetrose (Meilland, 2003)
 Tequila!, Originaltitel des Spielfilms Fuzzy, halt die Ohren steif! von 1973
 TeQuila (bürgerlich: Tekla Iita; * 1985), namibische Sängerin
 Tila Tequila (* 1981), US-amerikanisches Model und Popsängerin